Shanghai Masters 2010 (Roewe Shanghai Masters) var den fjärde upplagan av snookerturneringen Shanghai Masters och spelades mellan 6 och 12 september 2010 i Shanghai, Kina. Turneringen var en av de viktigaste rankingturneringarna under snookersäsongen 2010/2011, med 7000 poäng till segraren.

Händelser i samband med turneringen 
Världsettan John Higgins var avstängd från allt spel på touren som föremål för utredning i en mutskandal och kunde därför inte delta i turneringen.

Regerande mästaren Ronnie O'Sullivan drog sig ur turneringen några dagar i förväg och angav privata skäl som orsak.

I två av kvartsfinalerna vände en spelare ett underläge med 1–4 till seger med 5–4, både Jamie Burnett i matchen mot Mark Davis, och Ali Carter i matchen mot Matthew Stevens utförde denna bedrift.

Skotten Jamie Burnett, rankad nr 37 i världen, gick sensationellt till final. Tidigare hade Burnett aldrig nått längre än kvartsfinal i en rankingturnering.

Segraren Ali Carter gick upp på andraplatsen på den preliminära rankinglistan efter turneringen.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcardomgång
De åtta lägst rankade spelarna som tog sig vidare från kvalet spelade en wild cardomgång mot åtta asiatiska wildcards. Omgången spelades den 6 september.

Kval
Kvalet spelades 2–5 augusti 2010 i Sheffield, England. I kvalet gjorde spelarna rankade 17–96 upp om 16 platser i huvudturneringen, dit spelarna rankade 1–16 var direktkvalificerade.

Källor

Externa länkar
World Snooker

Referenser

Shanghai Masters
Snookersäsongen 2010/2011
2010 i Kina